Чарльз Моррис ():  (1880—1952) — британский футболист, игрок сборной Уэльса.
  (1926—2015) — австралийский метатель молота, участник летних Олимпийских игр 1956 года, чемпион Австралии (1957, 1958).
  (род. 1992) — британский крикетчик в составе клуба «Вустершир».
  (1711—1781) — американский и канадский военный деятель и юрист, генеральный землемер (1748—1781) и председатель Верховного суда Новой Шотландии (1776—1778),
 Моррис, Чарльз — британский боксёр, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
  (1915 — ?) — британский спортивный ходок, участник летних Олимпийских игр 1948 года.
  (1926—2012) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1963—1983), личный королевский казначей (1969—1970).
  (1931—1996) — американский военный, кавалер Медали Почёта за участие в войне во Вьетнаме.
 Моррис, Чарльз Р. (1939—2021) — американский писатель и банкир.
 Моррис, Чарльз Уильям (1901—1979) — американский философ и семиотик.